Palacios del Pan kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Palacios del Pan (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Palacios del Pan (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar